A 2019-es Tour de France a háromhetes francia kerékpáros körverseny 106. kiírása volt.

Előzmények
A verseny útvonalát 2018 október 25-én mutatták be. A versenytáv 3460 kilométer volt. Ebben az évben hét hegyi szakaszt, egy egyéni és egy csapat időfutamot rendeztek. A szokásosnál kevesebb kiemelt, de több második kategóriás emelkedő került a programba. Ezt a szervezők azzal indokolták, hogy így szorítsák vissza a Sky versenyzőinek utóbbi években elért dominanciáját.

Indulók

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

8. szakasz

9. szakasz

10. szakasz

11. szakasz

12. szakasz

13. szakasz

14. szakasz

15. szakasz

16. szakasz

17. szakasz

18. szakasz

19. szakasz

20. szakasz

21. szakasz

Összegzés

Végeredmény

Jegyzetek

Tour de France
Tour